Trego ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Trego (Maryland), im Washington County
 Trego (Montana), im Lincoln County
 Trego (Nevada), im Pershing County
 Trego (Wisconsin), im Washburn County
 Trego (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Trego Center (Kansas)